Stordammtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stordammtjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Stordammtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,

Se även
Stora Dammtjärn
Stordammen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn